Dua kan syfta på:

 Dua – en låt framförd av Aurela Gaçe
 Dua (islam) – ett arabiskt ord som bokstavligen betyder önskan, kallan, åkallan och bön
 Dua (vattendrag) – ett vattendrag i norra Kongo-Kinshasa

Se även 
 Du-reformen